Piotr Górecki (1887–1968) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, KN i KW, dziennikarz, naczelny dyrektor PAT
 Piotr Górecki (ur. 1955) – polsko-amerykański historyk, mediewista
 Piotr Górecki (ur. 1958) − dziennikarz telewizyjny, były korespondent wojenny TVP
 Piotr Górecki (ur. 1975) − ksiądz katolicki, historyk Kościoła

Przypisy